Numele Constantin Budeanu se poate referi la una din următoarele persoane:

 Constantin Budeanu (1886-1959) - inginer român, membru titular al Academiei Române
 Constantin H. Budeanu (1915-1987) - chimist, cercetător și profesor universitar